Thalhausen ist ein Ortsname:

 Thalhausen, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Thalhausen (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Thalhausen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thalhausen (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Thalhausen (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Thalhausen (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Thalhausen (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern
 Thalhausen (Oberhausen), Ortsteil der Stadt Oberhausen (bei Peißenberg), Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Thalhausen (Teisendorf), Weiler des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Thalhausen (Gemeinde Dorfbeuern), Ortschaft von Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Talhausen
 Thalhaus